Milakovići est un toponyme qui peut désigner :
Milakovići, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Pljevlja ;
Milakovići, un village de Serbie situé dans la municipalité de Prijepolje, district de Zlatibor.